RRW steht für:
 Reliable Replacement Warhead, US-Atomsprengkopf
 Ruanda, ITU-Code

Abkürzung